Bitwa pod Lubuszem (1209)
 Bitwa pod Lubuszem (1239)